Клинцы́ () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.
Слобода Клинцы основана в 1747 году возле крепости Св. Елисаветы староверами, жителями слободы Клинцы Черниговской губернии (сейчас город Клинцы Брянской области).

Население по переписи 2001 года составляло 840 человек. Почтовый индекс — 27651. Телефонный код — 522. Код КОАТУУ — 3522583901.

С 2019 г. с.Клинцы присоединено к Первозванской Объединённой Территориальной Общине (укр. ОТГ).

Инфраструктура: сельский совет, школа 1-2 ступеней, садик, ФАП

Местный совет 
27651, Кировоградская обл., Кропивницкий р-н, с. Клинцы, ул. Победы,21

Ссылки 
 Клинцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 
 «Исторический очерк г. Елисаветграда». Александр Николаевич Пашутин.1897 г.  
 Сайт села Клинцы 

Населённые пункты Кропивницкого района